Skutelarin ima više značenja.
 Skutelarin (enzim)
 Skutelarin (molekul)